Le terme Binet est un patronyme d'origine française.

Patronyme 
  
 Famille Binet de Boisgiroult de Sainte-Preuve
 Adolphe Gustave Binet (1854-1897), peintre français ;
 Alfred Binet (1857-1911), psychologue français ;
 Benoît Binet (), perruquier français au service de Louis XIV ;
 Binet-Sanglé, (1868-1941), médecin militaire français ;
 Catherine Binet (1944-2006), cinéaste française ;
 Charles Binet-Sanglé (1868-1941), médecin militaire et psychologue français ;
 Christian Binet (né en 1947), ou simplement Binet, dessinateur et scénariste de bande dessinée français ;
  ;
 Emmanuel Binet (1956-), est un bassiste, contrebassiste et multi-instrumentiste français ;
 Erwann Binet (né en 1972), homme politique français ;
 Étienne Binet (1569-1639), écrivain jésuite français ;
 François Binet (1880-1930), homme politique français ;
 Georges Binet (1865-1949), peintre français ;
 Gérard Binet (1955-), dessinateur, homme d'affaires et homme politique québécois ;
 Hélène Binet (1959-), photographe d'architecture
 Henri Binet (1869-1936), cardinal français, archevêque de Besançon de 1927 à 1936 ;
 Jacques-Louis Binet (né en 1932), médecin français ;
 Jacques Philippe Marie Binet (1786-1856), mathématicien et astronome français ;
 Jean Binet (1510-15?), enseignant français, professeur au collège de Guyenne ;
 Jean Binet (1893-1960), compositeur et musicien genevois ;
 Jocelyne Binet (1923-1968), compositrice, pianiste et professeur de musique québécoise ;
 Juliette Binet (1984-), auteure et illustratrice française en littérature jeunesse ;
 Laurent Binet (né en 1972), écrivain  français ;
 Léon Binet (1891-1971), médecin et biologiste français ;
 Léon Binet (1880-1958), sculpteur;
 Louis Binet (1744-1800?), dessinateur et graveur français ;
 Pierre-Louis Binet de Marcognet (1765-1854), général français de la Révolution et de l’Empire ;
 Raphaël Binet (1880-1961), photographe français ;
  ;
 Victor Binet (1849-1924), peintre français.

Toponyme 

 Rivière chez Binet, un affluent de la rivière Belair, au Québec, au Canada.

Autres 
 Nom donné aux associations à l'École polytechnique.
 Formule de Binet-Cauchy, en algèbre linéaire
 Formules de Binet, en mécanique classique
 Échelle d'intelligence Stanford-Binet (1916), un test servant à mesurer le quotient intellectuel
 Test Binet-Simon (1905), un test de développement intellectuel mis au point par le psychologue français Alfred Binet avec l'aide du psychiatre français Théodore Simon